Сакакавиа () — водохранилище на реке Миссури, в центральной части штата Северная Дакота, США.

Занимает второе место по площади среди водохранилищ США и двенадцатое место среди озёр страны. Располагается на территории шести округов штата: Данн, Маккензи, Маклайн, Мерсер, Маунтрейл и Уильямс.

Сформировано плотиной Гаррисон, строительство которой было завершено в 1956 году. Площадь водохранилища составляет около 1240 км², а длина — около 286 км. Объём воды Сакакавиа — 29,4 км³.

Водохранилище получило своё название в честь Сакагавея — женщины из племени северных шошонов, которая помогала экспедиции Льюиса и Кларка в 1804—1806 годах исследовать территории на американском Западе.

Примечания 

Бассейн Миссури
Водохранилища США
Здания и сооружения Северной Дакоты
Водные объекты Северной Дакоты
География округа Данн (Северная Дакота)
География округа Маккензи
География округа Мак-Лейн (Северная Дакота)
География округа Мерсер (Северная Дакота)
География округа Маунтрейл
География округа Уильямс (Северная Дакота)